Elitserien i ishockey 2005/2006 spelades 26 september 2005 till 6 mars 2006 och hade 50 omgångar i grundserien. Lag 1–8 till SM-slutspel, lag 9–10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11–12 till nedflyttningskval. SM-slutspelet avgjordes i bäst av sju matcher. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Vinst i förlängning = + 1 poäng. HV71 vann serien, men Färjestads BK blev svenska mästare efter seger mot Frölunda HC i SM-finalspelet.

Förlopp
I Färjestads spelartrupp som blev svenska mästare ingick bland annat backen Per Hållberg som under de sju föregående säsongerna spelat 6 SM-finalserier (3 med Modo Hockey och 3 med Färjestad) och varit på den förlorande sidan i samtliga.
Jörgen Jönsson, Färjestad, blev den första och hittills enda spelare i världen som har vunnit OS-guld, VM-guld och SM-guld samma säsong.

Deltagande lag

Grundserien

Derbygrupper

Poängtabell

Resultattabell

Spelarstatistik
Poängliga

Målvaktsliga

SM-slutspel

Översikt
Åtta lag gjorde upp om titeln Svenska mästare och Le Mat-pokalen. Samtliga möten avgjordes i bäst av sju matcher.

Kvartsfinaler
HV71–Mora IK

HV71 vidare med 4–1 i matcher.

Frölunda HC–Brynäs IF

Frölunda vidare med 4–0 i matcher.

Linköping HC–Luleå HF

Linköping vidare med 4–2 i matcher.

Färjestads BK–Modo Hockey

Färjestad vidare med 4–1 i matcher.

Semifinaler
HV71–Färjestads BK

Färjestad vidare med 4–3 i matcher.

Frölunda HC–Linköping HC 

Frölunda vidare med 4–3 i matcher.

Final
Frölunda HC–Färjestads BK 

Färjestads BK svenska mästare med 4–2 i matcher.

Spelarstatistik
Poängliga

Målvaktsliga

Kvalserien

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 2005
Sport i Sverige 2006
Ishockeysäsongen 2005/2006
2005/2006